Тре́тья Ре́чка — название рек:

Третья Речка (река, впадает в Кроноцкий залив) — на Камчатке.
 Третья Речка (приток Култухи) — в Приморском крае.
 Третья Речка (приток Малого Карая) — в Томской области.
Третья Речка (река, впадает в Охотское море) — на Камчатке.
 Третья Речка (приток Пятой Речки) — на Сахалине.
 Третья Речка (приток Ташлы) — в Ставропольском крае.
 Третья Речка (приток Улики) — в Хабаровском крае.
 Третья Речка (приток Шайтанки) — в Новосибирской и Омской областях.
Третья речка (река, впадает в Берингово море) — на Чукотке.

Схожие
 Третья